Il nome Calderón può essere riferito a:

Alberto Calderón – matematico argentino
Antonio Calderón – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
Antonio Calderón Vallejo – calciatore spagnolo
Armando Calderón Sol – politico salvadoregno
Augusto Nicolás Calderón Sandino – leader della ribellione nicaraguense
Carlos Calderón de la Barca – calciatore messicano
Carlos Calderón – ex schermidore messicano
Cipriano Calderón Polo – vescovo cattolico spagnolo
Cristian Calderón – calciatore messicano
Cristina Calderón – scrittrice, etnografa e lessicografa cilena, ultima parlante nativa della lingua yagan
Diego Calderón – calciatore ecuadoriano
Diego Calderón Caicedo – calciatore colombiano
Emily Calderón – pallavolista portoricana
Felipe Calderón Hinojosa – uomo politico e presidente del Messico
Franco Calderón – calciatore argentino
Gabriel Calderón – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Homero Calderón – calciatore venezuelano
Ignacio Calderón – ex calciatore messicano
Iñigo Calderón Zapatería – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
José Calderón – cestista spagnolo
José Calderón – calciatore panamense
José Luis Calderón – calciatore argentino
Joshua Calderón – calciatore portoricano
Leticia Calderón – attrice messicana
Lucas Calderón – calciatore argentino
Marcos Calderón – allenatore di calcio peruviano
Martín Calderón – calciatore spagnolo
Miguel Calderón – ex cestista ed allenatore di pallacanestro cubano
Néstor Calderón – calciatore messicano
Paul Calderón – attore portoricano naturalizzato statunitense
Pedro Calderón de la Barca – drammaturgo spagnolo
Rafael Ángel Calderón Fournier – politico costaricano
Rafael Ángel Calderón Guardia – politico costaricano
Ramón Calderón – dirigente sportivo spagnolo, ex presidente del 
Rodrigo Calderón – politico e nobile spagnolo
Rosir Calderón – pallavolista cubana
Saturnino Calderón de la Barca y Collantes – nobile e politico spagnolo
Serapio Calderón – politico peruviano
Sila María Calderón – politica portoricana
Tatiana Calderón – pilota automobilistica colombiana
Tegui Calderón Rosario, noto come Tego Calderón – cantante portoricano
Ventura García Calderón – scrittore e diplomatico peruviano
Vicente Calderón Pérez-Cavada – ex presidente dell'Atletico Madrid
Vicente Calderón Ramirez – ex schermidore messicano
Estadio Vicente Calderón – stadio di calcio intitolato al medesimo
Walter Calderón – ex calciatore ecuadoriano

Altro
Calderón – opera teatrale di Pier Paolo Pasolini
Calderón – film tratto dall'opera teatrale, del 1981, regia di Giorgio Pressburger
'''Teatro Calderón – teatro di Madrid